Нуево Рекрео има више значења:

 Нуево Рекрео (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Рекрео (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику